Спиља или спила може да се односи на:
 Спиља, синоним за пећину
 Спиљани, насељено место у ФБиХ